Carl Cori ist der Name folgender Personen:

* Carl Ferdinand Cori (1896–1984), österreichisch-US-amerikanischer Pharmakologe und Biochemiker
 Carl Isidor Cori (1865–1954), österreichischer Zoologe